Николай Богаевский: Богаевский, Николай Венедиктович (1843—1912) — русский военный инженер, участник Среднеазиатских походов.
 Богаевский, Николай Николаевич (1908—1989) — русский поэт, писатель, художник.